

Горсгедс — місто, штат Нью-Йорк
 Горсгедс — селище, штат Нью-Йорк